Chiswick – distretto di Londra
 Chiswick House – villa di Londra
 Chiswick Park – stazione della metropolitana di Londra
 Chiswick Records – etichetta discografica britannica